Das Herreneinzel der US Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Andre Agassi. Das Finale bestritten Pete Sampras und Marat Safin, welches Safin in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2000